Ilertak bezeichnet:
 Ilertak (Bucht, Ammassaliip Kangertiva), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ilertak (Bucht, Ikaasattivaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ilertak (Bucht, Kangersertivattiaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ilertak (Bucht, Nattivit), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ilertak (Bucht, Qinngertivaq, nördlich), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ilertak (Bucht, Qinngertivaq, südlich), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ilertak (Bucht, Sermilik), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland